Markgraafschap Baden (1112-1535)
 Markgraafschap Baden (1771-1803)